Een plaats in Nederland:
Koog aan de Zaan in de Zaanstreek
De Koog op Texel
Koog, een in Duitsland en Nederland gebruikte term voor polder. Het woord Koog komt in een aantal Duitse plaatsnamen terug:
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
 Kaiser-Wilhelm-Koog
 Kronprinzenkoog
 Friedrichskoog
 Neufelderkoog
 Hedwigenkoog
 Tümlauer-Koog
 Wieringen kent enkele kogen.